Pridvorje je lahko:
 Pridvorje, Drenje (Hrvaška)
 Pridvorje, Konavle (Hrvaška)